Machata steht für:

 Machata (Berg), eine Hügelkette in der Nähe von Tiflis, Georgia

Personen:
 Karol Machata (1928–2016), slowakischer Schauspieler
 Manuel Machata (* 1984), deutscher Bobfahrer

Siehe auch:
 Machate